Ви́лциньш (женская форма Ви́лциня) () — латышская фамилия. Известные носители:

 Вилциньш, Таливалдис (1922—1997) — латвийский историк и социолог, хабилитированный доктор исторических наук (1993), профессор.

 Вилциня, Анна Николаевна (род. 1938) — советская волейболистка, игрок сборной СССР (1958), чемпионка Европы 1958 года.
 Вилциня, Велта Эйновна (1928—1995) — латышская советская артистка балета, педагог.